Urho Kekkonen ledde flera regeringar i Finland.
 Regeringen Kekkonen I
 Regeringen Kekkonen II
 Regeringen Kekkonen III
 Regeringen Kekkonen IV
 Regeringen Kekkonen V